Roberto Carlos Silvera Calcerrada (30 de janeiro de 1971) é um árbitro de futebol uruguaio. É árbitro FIFA desde 2003, não foi ao Campeonato Mundial de Futebol Sub-20 de 2007 por não passar nos testes de aptidão física necessária para este torneio.

Foi o árbitro final da Copa Sul-americana em 2006 e 2009 e da Libertadores 2010.

Na Libertadores 2011 teve um atuação polêmica no jogo entre Santos F.C e Colo-Colo do Chile, em que expulsou cinco jogadores.

No dia 10/07/13 apitou o jogo Atlético-MG (BR) contra Newell'S Old Boys (ARG) onde cometeu inúmeros erros de arbitragem que prejudicaram principalmente o time mineiro, que apesar da vitoria passou um grande aperto.

Árbitros de futebol do Uruguai
Árbitros da Copa América de 2011